Bobby Flavell ist der Name folgender Personen:

* Bobby Flavell (Fußballspieler, 1921) (1921–2005), schottischer Fußballspieler
 Bobby Flavell (Fußballspieler, 1956) (* 1956), englischer Fußballspieler